Яревский сельсовет (белор. Ярэўскі сельсавет) — административная единица на территории Поставского района Витебской области Белоруссии. Административный центр - деревня Ярево.

Территория 
Сельсовет занимает площадь 15331,26 га. На его территории расположено 22 населённых пункта. Всего в населённых пунктах проживает 991 человек.

История 
С 28 марта 2022 г. деревня Новый Двор упразднена.

Состав 
Яревский сельсовет включает 21 населённый пункт:

 Вилейты — деревня.
 Волохи — деревня.
 Дуки — деревня.
 Железнодорожная Казарма
 Забродье — деревня.
 Заготскот — хутор.
 Задевье — деревня.
 Курты — деревня.
 Литвинки — деревня.
 Можейки — деревня.
 Мольдевичи — деревня.
 Мулеры Лесные — деревня.
 Норковичи — деревня.
 Озёрки — деревня.
 Олься Большая — деревня.
 Роди — деревня.
 Свилели — деревня.
 Сивцы — деревня.
 Хотилы — агрогородок.
 Целино — деревня.
 Ярево — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Бучелишки — деревня.
 Голотыльцы — деревня.
 Интока — деревня.
 Ловкишки — деревня.
 Неверишки — деревня.
 Новый Двор - деревня

Примечания

Ссылки 
 Поставский райисполком 

Сельсоветы Поставского района